Larry Taylor peut désigner :
 Larry Taylor (1980-), basketteur américain naturalisé brésilien ;
 Larry Taylor (1985-), joueur américain de football canadien ;
 Larry Taylor (1942-2019), musicien américain, bassiste du groupe Canned Heat.